Goulot d'étranglement, ou goulet d'étranglement, est une expression métaphorique qui désigne la limitation d'un  (écoulement de liquide ou de trafic, transfert d'information, production de biens...) due à une étape sous-dimensionnée dans ce processus. Le terme anglais équivalent  (littéralement col de bouteille) relève de la même métaphore.

La correction de cette limitation, par suppression ou modification de l'étape mal dimensionnée du processus, est appelée dégoulottage (debottlenecking en anglais).

Exemples 
On parle ainsi de :
 goulet d'étranglement de population en génétique des populations : réduction sévère de la population d'une espèce, suivie d'une nouvelle expansion démographique ;
 goulot d'étranglement en informatique : point d'un système limitant les performances globales ;
 goulet d'étranglement en circulation routière : limitation du flux de circulation à un endroit donné ;
 goulet d'étranglement en stratégie militaire : un passage stratégique où une armée est amenée à progresser en diminuant la largeur de son front ;
 goulot d'étranglement dans une entreprise : étape de fabrication qui a la plus faible cadence dans un flux de production.